Александр Прищепа:
 Прищепа, Александр Александрович — российский художник, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой изобразительного искусства.
 Прищепа, Александр Иванович (род. 1951) — профессор кафедры истории России СурГУ, доктор исторических наук.